The Family Secret – cortometraggio del 1916 diretto da William Worthington
The Family Secret – film del 1924 diretto da William A. Seiter
The Family Secret – film del 1951 diretto da Henry Levin